Op het Australian Open 1997 speelden de vrouwen en mannen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 17 tot en met 26 januari 1997.

Samenvatting 
Van de titelhouders Larisa Neiland en Mark Woodforde had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Neiland speelde samen met John-Laffnie de Jager – zij bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd, Lindsay Davenport en Grant Connell, bereikte de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Irina Spîrlea en Donald Johnson.

Het als derde geplaatste duo Manon Bollegraf / Rick Leach won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Larisa Neiland en John-Laffnie de Jager in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Bollegraf had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Leach ook twee.

Belgische en Nederlandse spelers 
Er waren zeven Nederlandse deelnemers:
 Manon Bollegraf en haar Amerikaanse partner Rick Leach waren als derde geplaatst – zij gingen met de titel naar huis.
 Jacco Eltingh speelde samen met Natalia Medvedeva (Oekraïne) – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij hun meerdere moesten erkennen in de latere winnaars.
 Miriam Oremans en Hendrik Jan Davids kwamen niet verder dan de tweede ronde.
 Caroline Vis en Zuid-Afrikaan Byron Talbot waren als zesde geplaatst, maar strandden al in de eerste ronde.
 Ook voor Kristie Boogert en Menno Oosting, het achtste reekshoofd, was de eerste ronde het eindstation.

Slechts één Belg deed mee:
 Libor Pimek en de Amerikaanse Katrina Adams, als vijfde geplaatst, verloren reeds hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 
  Toernooischema Australian Open
  Toernooischema WTA (pag.4)

Australian Open
ITF-toernooi in 1997